Het seizoen 1983/84 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 3 september 1983 en eindigde op 13 mei 1984. R. Union Saint-Gilloise won in Derde Klasse A, Patro Eisden won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KSV Oudenaarde (rechtstreeks)
 K. Stade Leuven (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KHO Merchtem (kampioen 4A)
 R. Union Saint-Gilloise (kampioen 4B)
 R. Tilleur FC (kampioen 4C)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise (kampioen 3A)
 Patro Eisden (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Olympic Club de Charleroi (rechtstreeks uit 3A)
 RUS Tournaisienne (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Dessel Sport (rechtstreeks uit 3A)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, R. Union Saint-Gilloise en Patro Eisden, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, VK Ninove en Hoeselt VV, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werd echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3